Tři kameny může být:

 Tři kameny – viniční usedlost v Praze
 Tři kameny – oblast u Libiny, okres Šumperk
 U Tří kamenů – název rozcestí, Hostýnské vrchy, u vrcholu Kyčery, okres Zlín